El término libro verde puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a Llibre Verd de Barcelona, el libro de privilegios más importante del Consejo de Ciento de Barcelona;
 a Libros verdes, relativos a la condición conversa de los linajes españoles;
 a El Libro Verde, publicación con una relación de las familias de Aragón, su linaje y si tenían antecedentes conversos;
 a Libro Verde, obra publicada por Gadafi en tres tomos, desde 1975 a 1979;
 al ''Libro verde, informe emitido por la Unión Europea para iniciar un proceso de consulta sobre un determinado tema;
 a Green Book, película estadounidense de 2018.